Bartosz Marczuk (ur. 1974) – polski urzędnik państwowy
 Benito Marczuk (1937−2018) − polski malarz
 Iwan Marczuk (ur. 1936) – malarz ukraiński
 Jewhen Marczuk (1941−2021) – ukraiński generał, polityk
 Mieczysław Marczuk (1924−2016) – polski pedagog
 Sylwia Marczuk (ur. 1982) – piłkarka ręczna SPR Lublin
 Stanisław Marczuk (ur. 1935) – polski polityk
 Siergiej Marczuk (ur. 1952) – rosyjski łyżwiarz szybki
 Weronika Marczuk (ur. 1971) – ukraińska aktorka
 Witold Marczuk (ur. 1953) – polski polityk, generał